Tachikawa se poate referi la:

 Municipiul Tachikawa, o localitate în Japonia.
 Asteroidul 7028 Tachikawa, un corp ceresc numit după municipiul Tachikawa.